Razbor je ime več naselij:
 Gornji Razbor,
 Spodnji Razbor, naselje v občini Slovenj Gradec,
 Razbor pri Čemšeniku, naselje v občini Zagorje ob Savi,
 Razbor, naselje v občini Sevnica, 
 Razbor, naselje v občini Šentjur.